Oroszország
Kija – a Csulim mellékfolyója
Kija – a Jenyiszej mellékfolyója
Kija – a Silka mellékfolyója
Kija – az Usszuri mellékfolyója